

Codici 
 PCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Koromiko, Picton, Nuova Zelanda

Elettronica 
 PCN – "Product Change Notification" informazioni fornite dai produttori o distributori di cambiamenti in un componente elettronico

Edilizia Aeroportuale 
 PCN – "Pavement Classification Number" classificazione standard ICAO che identifica la resistenza della pavimentazione in un aeroporto.